Krmpotske Vodice su naselje u Hrvatskoj u sastavu Grada Novog Vinodolskog. Nalaze se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Zapadno je Luka Krmpotska, jugozapadno su Podmelnik, Javorje, Zabukovac i Alan, sjeveroistočno je Drežnica.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji